Образ уз образ  се може односити на:

 Образ уз образ, југословенску ТВ серију 
 Образ уз образ: Новогодишњи специјал, југословенски ТВ мјузикл из 1978. 
 Образ уз образ: Новогодишњи специјал (ТВ филм из 1991), југословенски ТВ мјузикл из 1991.